«Kivi veereb» — другий студійний альбом естонського гурту «Ruja». Випущений у 1987 році лейблом «Melodija».

Список композицій

Сторона A 
 «Veerev kivi» (Rolling stone) (Jaanus Nõgisto/Vladislav Koržets) — 5:46
 «Murtud lilled» (Broken flowers) (Igor Garšnek/Hando Runnel) — 3:31
 «Lootuse laul» (Song of hope) (S P Gulliver/Urmas Alender) — 4:34
 «Kahe näoga Janus» (Two-faced Janus) (Garšnek/Alender) — 3:07
 «Isamaa pale» (Face of the fatherland) (Garšnek/Runnel) — 2:06

Сторона B 
 «Meeste laul» (Men's song) (Nõgisto) — 3:40
 «Pime sõda» (Blind war) (Garšnek/Alender) — 2:56
 «Oled sa järv» (Are you a lake) (Garšnek/Alender) — 4:28
 «Ahtumine» (Narrowing) (Nõgisto/Доріс Карева/Alender/Artur Alliksaar) — 3:32
 «Valgusemaastikud» (Lightscapes) (Nõgisto/Kareva) — 2:17

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Ruja